Николай Нанков е български режисьор на музикални видеоклипове.

Режисира клипове на Лили Иванова и на редица популярни български певици: Малина, Галена, Лияна, Глория, Камелия, Емануела, Нели Рангелова и други. От 2010 година се занимава и с режисурата на сценичните изяви на Цветелина Янева.

Биография 
По образование Николай Нанков е магистър по физика и математика. Завършва Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Работата си като режисьор започва през 2001 г. във фирма „Пайнер“ като асистент на Петьо Картулев.

Награди 
 2002 Best Music Video – PLANETA TV Bulgaria (Залеза и зората – Камелия)
 2003 Best Special FX Video – PLANETA TV Bulgaria (Лабиринт – Глория)
 2004 Best Music Video – Bulgarian National Television
 2006 Best Music Video – „NEW FOLK“ Magazine Bulgaria
 2007 Best Music Foreign Video – MAD TV Greece
 2007 Best Artistic presence of the artist in a video – PLANETA TV Bulgaria (Някой ден – Камелия)
 2008 Best Music Video Director – „NEW FOLK“ Magazine Bulgaria
 2008 Best Music Video Of The Year – FAN TV Bulgaria in Pop-Folk category
 2008 Best Music Video Of The Year – FAN TV Bulgaria in Pop-Folk category
 2008 Best Music Video Of The Year – PLANETA TV Bulgaria (Фалшива кожа – Камелия)
 2008 Best Music Foreign Video – MAD TV Greece
 2009 Best Music Video – „NEW FOLK“ Magazin Bulgaria 2 awards
 2009 Best Music Video – PLANETA TV Bulgaria (Orgasm – Камелия)
 2010 Best Music Video Director – „NEW FOLK“ Magazin Bulgaria
 2010 Best Music Video Of The Year – „NEW FOLK“ Magazin Bulgaria (Влез – Цветелина Янева и Ionut Cercel)
 2010 Best Music Video – PLANETA TV Bulgaria (Влез – Цветелина Янева и Ionut Cercel)
 2011 Best Music Video – PLANETA TV Bulgaria (Брой ме – Цветелина Янева и Rida Al Abdullah)
 2015 Best Music Video – PLANETA TV Bulgaria (4 червени луни – Цветелина Янева и 100 кила)

Видеография 

Български режисьори
Възпитаници на Пловдивския университет